Медгар Уайли Эверс (, 2 июля 1925 — 12 июня 1963) — житель штата Миссисипи, активист движения за гражданские права чернокожих.

Организация кампаний по бойкоту местных фирм, практиковавших сегрегацию, борьба за доступ афроамериканцев в Университет Миссисипи и участие в общественном расследовании убийства 14-летнего подростка Эмметта Тилла выдвинули Эверса на передний край борьбы в горячий период начала шестидесятых. 12 июня 1963 г. на пороге своего дома Эверс был ранен выстрелом белого расиста Байрона де ла Беквита на глазах детей. По дороге в больницу Эверс скончался. Байрон де ла Беквит впоследствии был дважды оправдан белыми присяжными, несмотря на убедительные улики, и понес кару за убийство лишь в 1994 году.

Память 
Память об Эверсе увековечена в песнях и фильмах, его именем назван один из колледжей Нью-Йоркского университета и международный аэропорт города Джексон, в самом Джексоне ему воздвигнут памятник, а дом Эверса превращён в музей.

Примечания

Ссылки 
 Медгар Эверс (Мученик движения в штате Миссисипи) — america.gov, 31 января 2009 года

Правозащитники США
Активисты движения за права афроамериканцев
Участники Второй мировой войны
Жертвы политических убийств
Выпускники Университета штата Миссисипи имени Алкорна